Miragoane kan syfta på:

Haiti 

 Miragoâne (departementshuvudort), Nippes, 
 Miragoâne (kommun), Nippes,